Invision Power Board  – script per la gestione di forum di discussione
 Iperplasia prostatica benigna